Tanja Raich ist der Name folgender Personen:

* Tanja Raich (Sängerin) (* 1977), österreichische Sängerin und Gesangspädagogin
 Tanja Raich (Autorin) (* 1986), italienische Schriftstellerin